Buch kan syfta på:
 Buch (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Schweiz 

 Buch am Irchel, ort och kommun i kantonen Zürich, 
 Buch, Schaffhausen, ort och kommun, 
 Buch bei Frauenfeld, ort i kantonen Thurgau,

Tyskland 

 Rechberger Buch, skog, Baden-Württemberg, 
 Buch am Wald – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Buch am Forst, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Buch am Buchrain, ort, Bayern, Oberbayern, 
 Buch am Ahorn, ort, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Buch, Berlin, 
 Buch, Tangermünde – ort, Tangermünde, Sachsen-Anhalt, 
 Buch, Hohenthann – ort, Hohenthann, Bayern, Niederbayern, 
 Buch, Rhein-Hunsrück – kommun, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Buch, Rhein-Lahn – kommun, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Buch, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Buch am Erlbach – en kommun i Landkreis Landshut i Bayern.

Österrike 

 Buch (kommun i Österrike), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, 
 Buch bei Jenbach – en kommun i Schwaz i Tyrolen
 Buch-St. Magdalena – en kommun i Hartberg-Fürstenfeld i Steiermark

Se även 
 Buchs